«Зимняя жара» () — художественный фильм-мелодрама 2004 года режиссёра Стефана Вуйе. Совместное производство Бельгии, Испании, России и Франции.

Сюжет 
Одесситка Соня отправляется в Брюссель на поиски своего мужа Евгения, три года назад уехавшего на заработки, но так и не вернувшегося. За Соней, нелегально въехавшей в страну, гонится иммиграционная полиция и, спасаясь от преследователей, женщина неожиданно оказывается в автомобиле Мигеля. Мигель, чья жена, как и Евгений, недавно пропала, уехав в США, решает помочь ей в поисках. Вместе с Мигелем, его матерью Абелитой и маленькой дочерью Лаурой Соня отправляется в автомобильный вояж по Брюсселю…

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Стефан Вуйе
 Сценаристы: Стефан Вуйе, Стефан Маландрен, Педро Ромеро
 Оператор: Вальтер Ван ден Энде
 Композитор: Тристан Вуйе
 Продюсеры: Марион Хансель, Сергей Сельянов

Награды и номинации 
В 2004 году фильм завоевал приз читательского жюри газеты «Berliner Morgenpost» на Международном берлинском кинофестивале и номинировался на «Золотого медведя». В том же году Стефан Вуйе получил номинацию на «Золотую биснагу» на Международном кинофестивале в Малаге, а в 2005 году — приз зрительских симпатий на Международной кинонеделе в Вюрцбурге.

Ссылки 
 «Зимняя жара» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы-мелодрамы России
Кинокомедии Бельгии
Фильмы-мелодрамы Бельгии
Фильмы-мелодрамы Испании
Кинокомедии Испании
Фильмы-мелодрамы Франции
Кинокомедии Франции
Фильмы СТВ
Кинокомедии России
Кинокомедии 2004 года
Фильмы России 2004 года
Фильмы Испании 2004 года
Фильмы Франции 2004 года
Фильмы Бельгии 2004 года
Фильмы RTBF